Die Basketball-Südamerikameisterschaft 1995, die sechsunddreißigste Basketball-Südamerikameisterschaft, fand zwischen dem 27. Mai und 3. Juni 1995 in Montevideo, Uruguay statt, das zum siebten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Uruguays, die zum zehnten Mal den Titel erringen konnte.

Spielort

Ergebnisse

Vorrunde 
Jede Mannschaft spielte gegen jeden Gegner einmal, sodass jede Mannschaft fünf Spiele (insgesamt fanden 15 Spiele statt) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Bei Punktgleichheit entschied der direkte Vergleich. Die vier punktbesten Mannschaften zogen in das Halbfinale ein.

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Abschlussplatzierung

Weblinks 
FIBA-Archiv
FIBA-Archiv 1995

1995
Sportveranstaltung in Montevideo
Sudamerika
Sudamerikameisterschaft 1995